Czerna bezeichnet:

 Tschirne, Fluss in Polen

 Czerna (Iłowa), Ortsteil der Gemeinde Iłowa, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus
 Czerna (Kalwaria Zebrzydowska), Ortschaft der Gemeinde Kalwaria Zebrzydowska, Powiat Wadowicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Czerna (Krzeszowice), Ortschaft der Gemeinde Krzeszowice, Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Czerna (Miękinia), Ortschaft der Gemeinde Miękinia, Powiat Średzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Czerna (Nowogrodziec), Ortschaft der Gemeinde Nowogrodziec, Powiat Bolesławiecki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Czerna (Stryszów), Siedlung der Gemeinde Stryszów, Powiat Wadowicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Czerna (Tuplice), Ortschaft der Gemeinde Tuplice, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
 Czerna (Żukowice), Ortschaft der Gemeinde Żukowice, Powiat Głogowski, Niederschlesien